Línea 112 puede referirse a:

 Línea 112 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 112 de colectivos de Rosario.
 Línea 112 de autobuses de Madrid.
 Línea 112 de ómnibus de Montevideo.
 Línea 112n de ómnibus de Santiago de Chile.